Tento článek je seznamem postav z historických seriálů Vikingové a Vikingové: Valhalla.

Hlavní postavy

Tabulka

Vikingové

Ragnar Lothbrok 
 Ztvárněn Travisem Fimmelem (1.–4. řada)

Viking Ragnar Lothbrok, původem farmář, tvrdí, že je potomkem boha Ódina. Po výhře v souboji s původním jarlem Haraldsonem se stává jarlem Kattegatu. Stává se však i obávaným válečníkem, proslulým nájezdníkem dosud neobjevených území a nakonec i dánským králem. Navzdory svým pověstem o bezohlednosti a brutalitě je vnímavým člověkem, jenž touží poznávat nové kultury. Byl popraven králem Aellem z Northumbrie, který ho nechal mučit a shodit do jámy s hady. Je založen na pololegendární postavě Ragnara Lodbroka.

Lagertha 
 Ztvárněna Katheryn Winnickovou (1.–6. řada) a Mabel Hurleyovou (5. řada)
Lagertha je Ragnarova první žena a štítonoška. Po rozchodu s Ragnarem se stane jarlem osady Hedeby a používá jméno Ingstad. Po Ragnarově a Aslaugině smrti se stává královnou Kattegatu. Je založena na legendární postavě Lagerthy.

Rollo 
 Ztvárněn Clivem Standenem (1.–5. řada)
Rollo je Ragnarův bratr. Je nemilosrdný a zkušený válečník, svůj život však tráví v bratrově stínu. To ho mění a z věrného bratra se stává žárlivý odpůrce. Nakonec přeběhne k Frankům a stane se vévodou Normandie. Je založen na historické postavě Rolla.

Siggy 
 Ztvárněna Jessalyn Gilsigovou (1.–3. řada)
Zprvu manželka jarla Haraldsona a později Rollova milenka. Má strategické myšlení a neúnavnou touhu udržet si moc, sílu a vliv. Při péči o Ragnara a jeho rodinu se však změní. Nakonec se utopí při záchraně Ragnarových synů Ubbeho a Hvitserska.

Floki 
 Ztvárněn Gustafem Skarsgårdem (1.–6. řada)
Nadaný byť výstřední stavitel lodí a Ragnarův přítel. Jeho lodě způsobily revoluci ve skandinávském námořnictvu a vikingských výpravách. Považuje se za potomka podvodníka boha lsti Lokiho. Po smrti Ragnara se vydal na Island a založil tam osadu. Je volnže založen na historické postavě Hrafna-Flókiho Vilgerðarsona.

Jarl Haraldson 
 Ztvárněn Gabrielem Byrnem (1. řada)
Ragnarův předchůdce jako jarl Kattegatu a manžel Siggy. Nelíbí se mu Ragnarovi ambice podnikat nájezdy na Západ a také vidí hrozbu v Ragnarově rostoucí popularitě. Během osobního souboje je jím zabit.

Athelstan 
 Ztvárněn Georgem Blagdenem (1.–4. řada)
Anglosaský mnich, který původně sloužil v northumbrieském klášteře Lindisfarne. Ragnar ho zajal na během svého prvního nájezdu. Athelstan se stále zmítá mezi křesťanstvím a pohanskými zvyky, nakonec však si zvolí křesťanství a& Ježíše Krista jako spasitele. Je zabit Flokim.

Dánský král Horik 
 Ztvárněn Donalem Loguem (1.–2. řada)
Mocný dánský král, jenž je nakonec svržen Ragnarem. Je založen na historické postavě Horika I..

Aslaug 
 Ztvárněna Alyssou Sutherland (1.–4. řada)
Ragnarova druhá žena, která tvrdí, že je dcerou štítonošky a valkýri Brynhildy a drakobijce Sigurda. Když se Ragnar stane králem Kattegatu, stane se jeho královnou. Nakonec je zabita pomstychtivou Lagerthou. Je založena na legendární postavě Aslaug.

Wessexský král Egbert 
 Ztvárněn Linusem Roachem (2.–4. řada)
Panovník nejmocnější říše v Anglii. Jeho snem je stát se bretwaldem; stal se také nepravděpodobným Ragnarovým přítelem. Byl poražen Ragnarovými syny a spáchal sebevraždu, když si podřezal žíly v lázni. Je založen na historické postavě Egberta.

Björn Železný 
 Ztvárněn Nathanem O'Toolem (1.–2., 4 řada) a Alexanderem Ludwigem (2.–6. řada)
Syn Ragnara a Lagerthy. Přezdívku Železný mu dal otec po jeho první bitvě se Sasy. Je založen na historické postavě [[Björn Železný]|Björna Železného]].

Kalf 
 Ztvárněn Benem Robsonem (3.–4. řada)
Ambiciózní vesničan z Hedeby, který později zradí Lagerthu a zmocní se jejího hrabství. Lagertha mu to neodpustila a nakonec jej probodla dýkou.

Harbard 
 Ztvárněn Kevinem Durandem (3.–4. řada)
Charismatický poutník a vypravěč příběhů, který navštěvuje Kattegat.

Západofranský císař Karel 
 Ztvárněn Lothairem Bluteauem (3.–4. řada)
Panovník v Paříži, který byl svědkem jejího dobytí Ragnarem. Později najímá Rolla jako obránce proti budoucímu vikingským nájezdům. Postava je vytvořena dle tří historických vládců: Karel II. Holý (vnuk Karla Velikého, který chránil Paříž před Vikingy), Karel III. Tlustý (velel Odovi) a Karel III. Francouzský (setkal se s Rollem a mohl mít dceru Giselu).

Prorok 
 Ztvárněn Johnem Kavanaghem (1.–6. řada; Valhalla)
Seiðr z Kattegatu. Dvě stě let stará slepá bytost, jež často poskytuje postavám tajemné předpovědi. Je zavražděn Ivarem, protože jej odmítl uznat za boha a předpověděl mu jeho pád. Ve Valhalle se Prorok vrací jako duchovní průvodce, který se zjevuje Freydís Eiríksdóttir a jarlu Gormovi.

Norský král Harald Krásnovlasý 
 Ztvárněn Peterem Franzénem (4.–6. řada)
Ctižádostivý král Vestfoldu, jenž se chce stát králem celého Norska a oženit se s Ellisif. Během druhého nájezdu na Paříž se spojí s Ragnarem. Poté dobývá země svých sousedů. Připojuje se k velké pohanské armádě a bojuje s Aellem a Aethelwulfem. Nepodaří se mu však dobýt Kattegat. Zjistí, že je Ellisif vdaná a zavraždí jejího manžela, načež unese Astrid a ožení se s ní. Ta je v bitvě zabita a on přísahá pomstu Lagerthě. Vyplouvá s Björnem, aby znovu dobyl Kattegat, ale jejich flotila je poškozena bouří. Harald zachrání Björnovi život, ale utrpí vážné zranění. Olaf Haralda zachrání, obsadí však Vestfold. Haraldovi muži prosí Björna o pomoc a Björn mu tím splácí svůj dluh. Když se Olaf snaží nechat Björna zvolit za norského krále, Harald jej ve volbě porazí, ale jeho mužům se nepodaří Björna zabít. Olaf odmítá Haralda uznat za krále, a tak ho Harald nechá uvěznit a vyšle bojovníky, aby zajistili jeho hranice. Je založen na historické postavě Haralda I. Krásnovlasého.

Halfdan Černý 
 Ztvárněn Jasperem Pääkkönenem (4.–6. řada)
Haraldův násilnický mladší bratr. Nenávidí křesťany a snaží se jich co nejvíce zabít. Už ho nebaví žít v bratrově stínu a bojovat v jeho válce s ostatními seveřany a rozhodne se tak přidat k Björnově výpravě do Středomoří. Vznikne mezi nimi blízké přátelství, které jej přiměje se přidat na stranu Lagerthy, když jí Ivar a Harald vyhlásí válku. V bitvě se střetne s Haraldem a je jím zabit. Je založen na historické postavě Hasteina a Halfdana Černého, otce Haralda Krásnovlasého.

Ivar Bezkostý 
 Ztvárněn dětským hercem (2.–3. řada), Jamesem Quinnem Markeyem (4. řada) a Alexem Høghem (4.–6. řada)
Čtvrtý a nejbrutálnější syn Ragnara a Aslaug. Vrozená vada mu způsobila, že nemůžu pohybovat nohama a je impotentní. Ivar je labilnější než jeho bratři, sadistický a narcistický. I když se na veřejnosti chlubí, je nejistý a cítí se nemilovaný, kromě své matky Aslaug. Když Lagertha jeho matku zabije, Ivar jí přísahá pomstu a s pomocí Haralda a Rolla se stane králem Kattegatu. Ožení se se svou bývalou otrokyní Freydis, jež s ním manipuluje. Je založen na historické postavě Ivara Bezkostého.

Hvitserk 
 Ztvárněn Cathalem O'Hallinem (2.–3. řada), Stephenem Rockettem (4. řada) a Marcem Ilsøem (4.–6. řada)
Druhý syn Ragnara a Aslaug. Rád bojuje a zažívá dobrodružství; když se Ivar a Ubbe rozhádají, postaví se na stranu svého mladšího bratra Ivara. Když roste Ivarova megalománie a začíná se k Hvitserkovi chovat čím dál hruběji, Hvitserk začne o svém rozhodnutí pochybovat. Je založen na polohistorické postavě Hvitserka, historické postavě Halfdana Ragnarssona a Guthruma.

Sigurd Hadí oko 
 Ztvárněn dětským hercem (2.–3. řada), Elijahem O'Sullivanem (4. řada) a Davidem Lindströmem (4. řada)
Třetí syn Ragnara a Aslaug. Byl zabit svým bratrem Ivarem po letech šikany. Je založen na historické postavě Sigurda Hadí oko.

Ubbe 
 Ztvárněn Cormacem Meliem (2.–3. řada), Lukem Shanahanem (4. řada) a Jordanem Patrickem Smithem (4.–6. řada)
První syn Ragnara a Aslaug. Je nejzodpovědnější z Aslauginých synů a zpočátku se neúčastní nájezdů, raději zůstává doma a chrání Kattegat. Když je jeho matka zabita, chce se pomstít. Jeho dříve vřelý vztah k Ivarovi se však mění v nepřátelský a staví se na stranu Lagerthy. Když je Lagertha vyhnána do exilu v Anglii, Ubbe se stává Alfrédovým rádcem a konvertuje ke křesťanství. Je založen na historické postavě Ubba.

Wessexský král Aethelwulf 
 Ztvárněn Moem Dunfordem (2.–5. řada)
Syn krále Egberta. Je ženatý s princeznou Juditou, s níž má syna, prince Aethelreda. Po bodnutí včelou umírá na udušení. Je založen na historické postavě Ethelwulfa.

Biskup Heahmund 
 Ztvárněn Jonathanem Rhysem Meyersem (4.–5 řada)
Velmi zbožný válečný kněz. Heahmund vede vojsko na odpor proti seveřanům v Yorku a stává se hlavním spojencem Aethelwulfa. Nakonec je zajat Ivarem, který obdivuje jeho válečnické schopnosti. Heahmund bojuje za Ivara proti Lagerthě, ale v první bitvě je zajat. Lagertha ho okouzlí, on ji svede a přejde na její stranu. Na jeho návrh hledá Lagertha se svými stoupenci útočiště v Anglii. Díky Heahmundovu vlivu získají Seveřané útočiště výměnou za boj proti dalším vikingským nájezdníkům. Když se Harald Krásnovlasý pokusí o nájezd na Wessex, Heahmund bojuje v první linii. V bitvě je zraněn šípy a zabit Gunnhildou. Je založen na historické postavě Heahmunda.

Prorok Oleg 
 Ztvárněn Danilem Kozlovskym (6. řada)
Varangský vládce Kyjeva zvaný „Prorok“. Je ochráncem dědice ruského království Igora a švagrem Igorova otce Rurika. Oleg je sadista a využívá svého postavení Igorova ochránce k upevnění kontroly nad královstvím. Úspěšně vyplenil Konstantinopol, ale kritizuje Rurikovu expanzi na východ. Oleg chce dobýt Skandinávii, která je podle něj majetkem Rusi. Oleg se Ivara ujme, protože ho považuje za užitečného pro svůj plán na obsazení Skandinávie. Oleg naváže s Ivarem křehké přátelství a prozradí mu, že zavraždil svou manželku poté, co se dozvěděl o její nevěře. Ivarův podobný zážitek s Freydis je sblíží. Je založen na polohistorické postavě Olega.

Erik Rudý 
 Ztvárněn Ericem Johnsonem (6. řada)
Psanec, který pomáhá Björnovi.

Torvi 
 Ztvárněna Georgiou Hirstovou (2.–6. řada)
Bývala manželka jarla Borga, pak manželka Erlendura, později manželka Björna a nakonec manželka Ubbeho.

Gunnhild 
 Ztvárněna Raggaou Ragnarsovou (5.–6. řada)
Manželka jarla Olavsonna. Harald se do ní zamiluje, ale po Olavsonnově smrti si místo něho vezme Björna. Jako jeho manželka se stává královnou Kattegatu. Je založena na polohistorické postavě Gunnhildy Gormsdóttir.

Othere 
 Ztvárněn Rayem Stevensonem (6. řada)
Poutník žijící na Islandu. Jeho skutečné jméno zní Athelstan a byl mnichem v Anglii. Během svých cest jako misionář přijal identitu umírajícího poutníka Othereho a přestěhoval se na Island. Poté se plavil na západ a spatřil Zlatou zemi. Ubbe ho požádal, aby se s ním znovu plavil a našel novou zemi.

Vikingové: Valhalla

Leif Erikson 
 Ztvárněn Samem Corlettem
Leif je objevitel a pochází z Grónska. Je synem Erika Rudého, zakladatele prvních severských osad v Grónsku, a Thjodhildy z Islandu. Je založen na legendární postavě Leifu Erikssonovi.

Harald Sigurdsson 
 Ztvárněn Leem Suterem
Harald je pravnuk Haralda Krásnovlasého a mladší bratr Olafa Norského. Byl ctižádostivý a chtěl se jednoho dne stát králem celého Norska. Během nájezdu na Anglii se spojil s Knutem. Je založen na historické postavě Haralda III. Norského.

Freydís Eiríksdóttir 
 Ztvárněna Fridou Gustavssonovou
Freydís je dcerou Erika Rudého a je vykreslena jako mužná, svéhlavá žena, jež se vzepřela společnosti.

Král Knut 
 Ztvárněn Bradleym Freegardem
Král Knut je mocný dánský a norský král. Je založen na historické postavě Knuta Velikého.

Olaf Haraldsson 
 Ztvárněn Jóhannesem Haukurem Jóhannessonem
Starší bratr Haralda, syn Haralda Grenskeho a pravnuk Haralda Krásnovlasého. Olaf sní o tom, že se stane norským králem, uzurpuje si dánskou vládu a vymýtí pohanství. Je založen na historické postavě Olafa II. Norského.

Jarl Haakon 
 Ztvárněna Carolinou Hendersonovou (1. řada)
Haakon byla jarlem Kattegatu a vazalem krále Knuta. Její manžel byl zabit křesťany. Její babička byla africká šlechtična, s níž se Haakonův dědeček seznámil v Alexandrii. Haakon byla zabita při útoku jarla Kåreho. Je založena na historické postavě Haakony Eiriksson.

Emma Normandská 
 Ztvárněna Laurou Berlinovou
Emma je potomkem Rolla, jež se díky sňatku s anglosaským králem Ethelredem stala anglickou královnou. Je založena na historické postavě Emmy Normandské.

Hrabě Godwin 
 Ztvárněn Davidem Oakem
Godwin, syn zneuctěného ealdormana, se stal jedním z nejdůvěryhodnějších rádců anglického krále Ethelreda, protože mu poskytl něco, co nikdo z jeho vrstevníků nedokázal: pravdu. Po králově smrti slouží jako rádce mladého krále Edmunda, dokud Vikingové neobsadí Londýn, načež se stane rádcem krále Knuta. Je založen na historické postavě Godwina, hraběte z Wessexu.

Vedlejší postavy

Tabulka

Vikingové

Svein 
 Ztvárněn Davidem Pearseem (1. řada)
Věrný pobočník jarla Haraldsona. Po Haraldsonově smrti je zabit Rollem.

Gyda 
 Ztvárněna Ruby O'Learyovou (1. a 4. řada)
Gyda je dcera Ragnara a Lagerthy, která zemřela při epidemii moru. Je volně založena na postavě Ragnarově nejmenované dceři.

Erik 
 Ztvárněn Vladimírem Kulichem (1. řada)
Starší Viking a jeden z Ragnarových válečníků. Má ženu Elisef a syna Leifa. Je Ragnarovým příznivcem a je zavražděn jarlem Haraldsonem.

Leif 
 Ztvárněn Diarmaidem Murtaghem (1. řada)
Jeden z Ragnarových válečníků, jež je synem Erika a Elisef. Nabídl se jako oběť v Uppsale.

Arne „Jednoočko“ 
 Ztvárněn Tadhgem Murphyem (1.–2. řada)
Jeden z Ragnarových válečníků; lučištník s páskou přes oko. Je zabit v bitvě Ragnarovým bratrem Rollem.

Torstein 
 Ztvárněn Jeffersonem Hallem (1.–3. řada)
Jeden z Ragnarových válečníků a nejbližších přátel. Je vážně zraněn v boji s vojáky Mercii a ani amputace jeho ruky nepomohla zastavit šíření infekce; v další bitvě je zabit.

Northumbrieský král Aelle 
 Ztvárněn Ivanem Kayem (1.–4. řada)
Vládce jednoho ze starobylých anglických království, které Ragnar napadl jako první. Otec princezny Judity, Aethelwulfovy manželky, a dědeček princů Aethelreda a Alfréda. Zabil Ragnara tím způsobem, že jej hodil do jámy plné hadů, a byl popraven Björnem za Ragnarovu smrt. Je založen na historické postavě Ællovi z Northumbrie.

Thyri 
 Ztvárněna Elinor Crawleyovou (1. a 3. řada)
Dcera jarla Haraldsona a Siggy. Spolu s Gydou umírá při morové epidemii.

Helga 
 Ztvárněna Maude Hirstovou (1.–4. řada)
Flokiho trpělivá milenka a manželka. Je zavražděna vlastní adoptivní dcerou, která krátce poté spáchala sebevraždu.

Elisef 
 Ztvárněna Carrie Crowleyovou (1.–2. řada)
Erikova manželka a Leifova matka.

Rafarta 
 Ztvárněna Donnou Dentovou (1. a 5. řada)
Žena z Kattegatu a Eyvindova manželka. Připojí se k Flokiho výpravě, jejíž cílem je založit kolonii. Před událostmi seriálu byl její bratr zabit otcem Kjetilla, Erikem Tryggvasonem. Je zabita Kjetillem.

Northumbrieská královna Ealhswith 
 Ztvárněna Cathy Whyteovou (1.–2. a 4. řada)
Manželka krále Aella a matka princezny Judity.

Jarl Borg 
 Ztvárněn Thorbjørnem Harrem (1.–2. řada)
Mocný válečník z hrabství v Götalandu. Má ženu Torvi a syna Guthruma. Ragnar ho zabil krvavým orlem, protože napadl jeho lid a rodinu.

Princ Erlendur 
 Ztvárněn Edvinem Endrem (2.–4. řada)
První syn krále Horika. Je krutý a zlomyslný. Po smrti svého otce se snaží pomstít Ragnarovi a jeho rodině. Nakonec se ožení s Torvi a spikne se s Kalfem, aby Ragnara zabili. Torvi jej však zabije, protože často vyhrožoval jejímu synovi Guthrumovi.

Jarl Sigvard 
 Ztvárněn Mortenem Suurballem (2. řada)
Lagerthin druhý manžel a jarl z Hedeby. Zabila ho Lagertha, protože zneužil několik žen.

Biskup Edmund 
 Ztvárněn Philipem O'Sullivanem (2.–4. řada)
Vlivný rádce na dvoře krále Egberta. Je zavražděn Hvitserkem, když velká pohanská armáda plení Egbertovu vilu. Je založen na historické postavě Eadmunda z Winchesteru.

Þórunn 
 Ztvárněna Gaiou Weissovou (2.–3. řada)
Björnova láska, se kterou má dceru Siggy.

Judita 
 Ztvárněna Sarah Greenovou (2. řada) a Jennie Jacquesovou (3.–5. řada)
Dcera krále Aella a královny Ealhswith a manželka Aethelwulfa. S Aethelwulfem má legitimního syna Aethelreda a s Athelstanem nemanželského syna Alfreda. Je založena na historické postavě Judity Flanderské.

Einar 
 Ztvárněn Stevem Wallem (2.–4. řada)
Intrikán a spojenec jarla Sigvarda z Hedeby. Později jej zradí a pomůže Lagerthě získat moc. Když Lagertha jeho návrhy odmítne, pomůže tentokrát získat moc Kalfovi. Nakonec je zraněn Kalfem a zabit Lagerthou.

Kwenthrith 
 Ztvárněna Amy Bailovou (2.–4. řada)
Uchazečka o mercijský trůn. Má bratra, prince Burgreda, a nemanželského syna s Ragnarem, Magnuse. Je probodnuta Juditou. Je založena na historické postavě Cwenthryth.

Angrboda 
 Ztvárněna dětskou herečkou (2.–3. řada) a Rosalie Connertovou (4. řada)
Dcera Flokiho a Helgy. Stala se obětí horečky.

Princ Burgred 
 Ztvárněn Aaronem Monaghanem (3. řada)
Vzpurný bratr Kwenthrith. Je otráven svou sestrou, která se stane královnou Mercie. Je založen na historické postavě Burgreda z Mercie.

Jarl Siegfried 
 Ztvárněn Gregem Orvisem (3. řada)
Přítel jarla Kalfa a spojenec krále Ragnara. Je zabit při obléhání Paříže. Postava je volně založena na norském válečníku Sigfredovi, který se během let 885 až 886 účastnil obléhání Paříže.

Sinric 
 Ztvárněn Frankiem McCaffertym (3.–5. řada)
Sinric je poutník, který Ragnara učil o Anglii a Francké říši. Sloužil seveřanům jako překladatel. Postava je volně založena na severském náčelníku Sinfricovi, který se během let 885 až 886 účastnil obléhání Paříže.

Alfréd 
 Ztvárněn dětským hercem (3. řada), Conorem O'Hanlonem (4. řada), Isaacem O'Sullivanem (4. řada) a Ferdiem Walsh-Peeloem (4.–6. řada)
Nemanželský syn mnicha Athelstana a královny Judity. Po smrti Aethelwulfa byl jmenován králem. Je volně založen na historické postavě Alfréda Velikého.

Hrabě Odo 
 Ztvárněn Owenem Roem (3.–4. řada)
Velel obraně Paříže při obléhání Vikingy. Na příkaz císaře Karla je Rolandem ubičován k smrti. Je založen na historické postavě Ody Pařížského.

Princezna Gisla 
 Ztvárněna Morgane Polanskiovou (3.–4. řada)
Dcera císaře Karla, jež byla později provdána za Rolla. Je založena na historické postavě Gisely Francouzské.

Roland 
 Ztvárněn Huwem Parmenterem (3.–4. řada)
První velitel hraběte Ody. Má incestní vztah se svou sestrou Theresou. Spolu s ní je zavražděn císařovými vojáky.

Therese 
 Ztvárněna Karen Hassanovou (3.–4. řada)
Šlechtična, Rolandova sestra a milenka hraběte Ody. Spolu se svým bratrem je zavražděna císařovými vojáky.

Aethelred 
 Ztvráněn dětským hercem (3.–4. řada) a Darrenem Cahillem (5. řada)
Syn prince Aethelwulfa a princezny Judity. Byl otráven svou vlastní matkou. Je založen na historické postavě Ethelreda.

Guthrum 
 Ztvárněn dětským hercem (3.–4. řada), Antonem Giltrapem (4. řada) a Benem Roem (5. řada)
Syn jarla Borga a Torvi. Je zabit v bitvě Hvitserkem.

Magnus 
 Ztvárněn dětským hercem (3.–4. řada), Cameronem Hoganem (4. řada) a Deanem Ridgem (5. řada)
Údajný nemanželský syn Ragnara a Kwenthrith. Poté, co stráví život jako rukojmí, je Aethelwulfem vyhoštěn, když Ragnar popře, že by byl jeho otcem. Magnus se začne považovat za Vikinga, konvertuje k severskému náboženství a přidá se k Haraldovi. Připojí se k Björnovi a Hvitserkovi při obléhání Kattegatu, ale prožívá krizi víry. Když se vyrovná se svou novou identitou, pokusí se přejít hradby, zatímco se bitva obrací proti Björnovi. Magnus se nedokáže ochránit štítem a je zastřelen Hvithárem.

Yidu 
 Ztvárněna Dianne Doanovou (4. řada)

Čínská otrokyně patřící královně Aslaug. Poskytuje Ragnarovi utlumovací drogu a stane se jeho milenkou. Časem chce opustit Vikingy. Nakonec Ragnarovi odmítne poskytnout více utlumovací drogy a ten jí následně utopí.

Otec Prudentius 
 Ztvárněn Seánem Ó Meallaigem (4. řada)

Služebník na dvoře krále Egberta.

Waerferth 
 Ztvárněn Desem Carneyem (4. řada)

Jeden ze špehů krále Egberta. Je ubodán k smrti Kwenthrith.

Astrid 
 Ztvárněna Josefin Asplundovou (4.-5. řada)

Štítonoška a Lagerthina milenka. Spolu s Björnem měli aférku. Později je unesena králem Haraldem, za kterého se provadala. Když se snažila varovat Lagerthu před přicházejícím útokem, byla znásilněna lovcem velryb, kterého se snažila podplatit. Později zjistila, že je těhotná, a přiměla během bitvy Lagerthu, aby ji zabila.

Margrethe 
 Ztvárněna Ida Nielsenovou (4.-5. řada)

Jedna z otrokyň královny Aslaug, jež sdílí lásku s Ubbem, Hvitserkem a Sigurdem. Je znepokojena Ivarem, kterého se bojí. Nakonec je osvobozena a provdána za Ubbeho. Ten také souhlasil, že Hvitserk může být jejím milencem. Byla zabita skupinou tří Ivarových mužů.

Hali 
 Ztvárněn dětským hercem (4. řada) a Ryanem Hensonem (5. řada)

Viking, který se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie.

Asa 
 Ztvárněna dětskou herečkou (4. řada) a Sveou Killoranovou (5. řada)

Vikingská žena, která se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie.

Tanaruz 
 Ztvárněna Sinead Gormallovou (4. řada)

Maurská dívka, která je adoptována Helgou. Když ji Helga vezme k rabování Egbertova panství, bodne Helgu nožem a nakonec i sebe.

Lord Cuthred 
 Ztvárněn Jonathanem Delaneyem Tynanem (5. řada)

Šlechtic ve službách krále Aethelwulfa a biskupa Heahmunda. Po zajetí Heahmunda se stává biskupem Sherborne a nakonec je jím ubodán.

Královna Freydis 
 Ztvárněna Aliciou Agnesonovou (5. řada)

Ivarova bývala otrokyně a milenka. Po svatbě s Ivarem se stala královnou Kattegatu. Byla uškrcena Ivarem.

Kassia 
 Ztvárněna Karim Adebibeovou (5. řada)

Byzantská abatyše, která doprovázela Euphemia na jeho cestách. Svou krásou a zpěvem okouzlila i Halfdana. Volně založeno na historické postavě Kassia.

Kjetill Plochonosý 
 Ztvárněn Adamem Copelandem (5. řada-dosud)

Násilnický patriarcha velké rodiny, kterého si vybral Floki na jeho expedici a založení kolonie. Historická postava Ketill Flatnose.

Eyvind 
 Ztvárněn Krisem Holden-Riedem (5. řada)

Viking z Kattegatu, který se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie. Byl zabit Kjetillem.

Aud 
 Ztvárněna Leah McNamaraovou (5. řada)

Moudrá dcera Kjetilla Plochonosého, která se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie. Na Islandu spáchala sebevraždu skokem do vodopádu. Historická postava Aud the Deep-Minded.

Helgi the Lean 
 Ztvárněn Jackem McEvoyem (5. řada)

Prostřední syn Eyvinda a Rafarty, který se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie. Byl zabit Kjetillem.

Thórunn 
 Ztvárněna Mei Bignallovou (5. řada)

Dcera Kjetilla Plochonosého a Ingvildy, manželka Helgiho, která se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie. Byla zabita Asbjörnem.

Ingvild 
 Ztvárněna Kelly Campbellovou (5. řada-dosud)

Manželka Kjetilla Plochonosého, která se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie na Islandu.

Bul 
 Ztvárněn Jamesem Crazem (5. řada)

Syn Eyvinda ak Rafarty, který se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie. Byl zabit Thorgrimem.

Asbjörn 
 Ztvárněn Elijahem Rowenem (5. řada)

Viking, který se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie. Nejmladší syn Eyvinda a Rafarty, bratr Bula a Helgiho. Byl zabit Kjetillem.

Thorgrim 
 Ztvárněn Robem Malonem (5. řada)

Viking, který se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie. Syn Kjetilla Plochonosého. Utonul na Islandu.

Frodi 
 Ztvárněn Scottem Grahamem (5. řada-dosud)

Mladý Viking, který se přidá k Flokiho expedici a založení kolonie na Islandu. Společně se svým otcem povraždil Eyvindovu rodinu.

Jórunn 
 Ztvárněna Tallulah Belle Earleyovou (5. řada)

Dcera Kjetilla Plochonosého a Ingvildy, která se také přidá k Flokiho expedici a založení kolonie. Byla zabita Frodim.

Svase 
 Ztvárněn Anthonym Brophym (5. řada)

Vůdce Sámů a spojenec Lagerthy. Byl zabit v bitvě. Postava je volně založena podle legendárního krále Sámů, Svasiho.

Snaefrid 
 Ztvárněna Dagny Backer Johnsenovou (5. řada)

Dcera krále Svaseho a milenka Björna Železného. Byla zabita v bitvě. Postava je volně založena podle Snæfrith, milenky Haralda Krásnovlasého.

Lord Cyneheard 
 Ztvárněn Malcolmem Douglasem (5. řada)

Šlechtic z Wessexu, který se spikne s Aethelredem, protože chce svrhnout krále Alfréda. Byl oběšen.

Elsewith 
 Ztvárněna Róisín Murphyovou (5. řada-dosud)

Mannelova dcera a neteř královny Judity. Je manželkou krále Alfréda.

Thora 
 Ztvárněna Evou Connollyovou (5. řada)

Hvitserkova milenka. Byla zaživa upálena Ivarovými vojáky.

Paní Ethelfled 
 Ztvárněna Annou Skellyovou (5. řada-dosud)

Dcera lorda Cuthreda a manželka prince Aethelreda.

Král Olaf Tlustý 
 Ztvárněn Stevenem Berkoffem (5. řada-dosud)

Král Norska.

Minoritní postavy 
Následující seznam obsahuje postavy, které se v seriálu objevily více než jednou a sehrály v něm důležitou roli.

 Eddie Drew (1.-3. řada) a André Eriksen (4. řada) jako Ódin: zjevil se Ragnarovi a jeho synům.
 Gary Murphy jako biskup Unwan: slouží u dvora krále Aellea. (1. řada, 4. řada)
 Carl Shaaban jako Ježíš: zjevil se Athelstanobi a Ragnarovi. (2.-3. řada)
 Søren Pilmark jako Stender: farmář, který unikl z Wessexu po Aethelwulfově nájezdu. (3.-4. řada)
 Dětský herec jako Siggy: dcera Þórunn a Björna. (3.-4. řada)
 Dětský herec jako Erik: syn Björna a Torvi. (4. řada-dosud)
 Dětský herec jako Refil: syn Björna a Torvi. (4. řada-dosud)

1. řada 
 Eddie Elks jako Olafur: vikingský válečník, jež slouží jarlu Haraldsonovi.
 Jouko Ahola jako Kauko: finský Viking a jeden z Ragnarových válečníků.
 Eric Higgins jako Knut Tjodolf: nevlastní bratr jarla Haraldsona.
 Will Irvine jako bratr Cenwulf: slouží v klášteře Lindisfarne.
 Sam Lucas Smith jako Edwin: Sas.
 Jonathon Kemp jako lord Wigea: rádce krále Aellea.
 Peter Gaynor jako lord Edgar: rádce krále Aellea.
 Trevor Cooper jako jarl Bjarni: měl se stát manželem Thyri.
 Angus MacInnes jako Tostig: starý vikingský válečník.

2. řada 
 Morgan C. Jones jako The Law-Giver: tzv. lawspeaker (soudce) města Kattegat.
 Duncan Lacroix jako Ealdorman Werferth z Wessexu: slouží králi Egbertovi.
 Richard Ashton jako Thorvard: vikingský válečník, jež je loajální králi Horikovi.

3. řada 
 Mark Huberman jako Louis: pařížský voják.

4. řada 
 Niall Cusack jako opat Lupus: Rollův učitel v Paříži.
 Charles Last jako William: první syn Rolla a Gisly.
 Charlie Kelly jako Egil: zmocněnec krále Haralda.
 Caitlin Scott jako princezna Blaeja: Juditina sestra.
 Jack Nolan jako jarl Jorgensen: švédský válečník, který byl Lagerthou obětován bohům, aby zvítězili nad Sasy.
 Sophie Vavasseur jako princezna Ellisif: bývalá snoubenka krále Haralda. Zabita Halfdanem, když se pokoušela probodnout Haralda.
 Gary Buckley jako jarl Vik: manžel princezny Ellisif.
 Dětský herec jako Marcellus: druhý syn Rolla a Gisly.
 Dětská herečka jako Celsa: dcera Rolla a Gisly.

5. řada 
 Keith McErlean jako lord Denewulf: šlechtic, který slouží biskupu Heahmundovi.
 Kieran O'Reilly jako "White Hair" (Bílovlas): Ivarův ochránce.
 Albano Jerónimo jako Euphemius: byzantský velitel. Historická postava Euphemius.
 Paul Reid jako Mannel: bratranec královny Judity a otec princezny Elsewith. Byl zabit v bitvě.
 Khaled Abol Naga jako Ziyadat Allah: arabský vládce. Historická postava Ziyadat Allah I z Ifriqiya.
 Damien Devaney jako Wilfred: šlechtic a stévard princezny Elsewith.
 Tomi May jako jarl Olavosonn: Ivarův velitel v Yorku.
 Erik Madsen jako král Hemming: dánský král.
 Markjan Winnick jako král Angantyr: dánský král.
 Gavan Ó Connor Duffy jako král Frodo: dánský král. Zabit Ubbem v souboji.
 Kristy Dawn Dinsmore jako Amma: štítonoška v armádě krále Haralda.

Hostující postavy 
Následující seznam obsahuje postavy, které se v seriálu objevily pouze jednou.

1. řada 
 Gerard McCarthy jako Brondsted
 Billy Gibson jako Ulf
 David Wilmot jako Olaf Andwend
 Conor Madden jako Eric Trygvasson: Viking, který je v Kattegatu stíhán jarlem Haraldsonem.
 Cian Quinn jako Olaf: syn Ingolfa.
 Craig Whittaker jako Hakon
 Des Braiden jako otec Cuthbert: ve vedení kláštera Lindisfarne.
 Sebastiaan Vermeul Taback jako Osiric
 David Murray jako lord Aethelwulf: bratr krále Aellea.
 Sean Treacy jako princ Egbert: syn krále Aellea a královny Ealhswith.
 James Flynn jako Eadric
 David Michael Scott jako Nils

2. řada 
 Anna Aström jako Hild: sluha ve městě Kattegatu.
 Jay Duffy jako Ari: Horikův druhý syn.
 Alan Devine jako Ealdorman Eadric z Wessexu: slouží králi Egbertovi.
 Edmund Kente jako biskup Swithern z Winchesteru: Historická postava Swithun.
 Jens Christian Bushov Lund jako Olrik
 Elizabeth Moynihan jako dánská královna Gunnhild: manželka krále Horika.

3. řada 
 Ian Beattie jako mercijský král Brihtwulf: strýc Kwenthrith a Burgreda. Historická postava Beorhtwulf z Mercie.
 James Murphy jako Ansgar: mnich, který se snaží o konverzi Vikingů k křesťanství v Kattegatu. Historická postava Ansgar.

4. řada 
 Cillian O'Sullivan jako Eirik: vikingský válečník v Paříži, který je na druhém místě pod Rollovým vedením. Je jím však zrazen a zabit Franky.
 Robban Follin jako Berserker: zabiják naverbovaný Erlendurem a Kalfem.
 Declan Conlon jako lord Wigstan: příbuzný Kwenthrith a hlava mercijské královské rodiny. Historická postava Wigstan.
 John Kavanagh jako papež Leo IV
 Adam McNamara jako Thorhall: dánský Viking.
 Liam Clarke jako Gudmund
 Ed Murphy jako Gardar
 Jack Walsh jako Scotus: volně založeno na historické postavě Jan Scotus Eriugena.
 Josh Donaldson jako Hoskuld: zkušený vikingský válečník, bratr jarla Jörgensena.
 Tamaryn Payne jako vdova Ordlaf: dáma ze Sherborne.

5. řada 
 India Mullen jako Aethegyth: šlechtična z Wessexu.
 Frank Prendergast jako biskup Cynebert z Yorku
 Laurence O'Fuarain jako Hakon: lovec velryb z Vestfoldu.
 Bosco Hogan jako lord opat z Lindisfarne
 Mabel Hurley jako mladá Lagertha (objevila se ve flashbacích)
 Ross Matthew Anderson jako otec Lagerthy (objevil se ve flashbacích)
 Conn Rogers jako Canute: člen dvoru krále Olafa.
 Jamie Maclachlan jako Aldwin
 Dětský herec jako Baldur: syn Ivara a Freydis.

Rodokmeny

Rodokmen jarla Haraldsona, krále Ragnara, krále Horika, císaře Karla a krále Haralda

Rodokmen krále Egberta a krále Aella

Rodokmen královny Kwenthrith

Rodokmen Flokiho

Rodokmen Kjetilla a Eyvinda

Odkazy

Poznámky

Reference 

Vikingové (seriál)
Vikingové